Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Vahaly che ha battuto in finale Noam Behr 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Chang (secondo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Assente
 Robby Ginepri (secondo turno)

 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
 Jack Brasington (primo turno)
 Noam Okun (semifinali)
 Brian Vahaly (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2002